Shahi  – regno dell'India antica
 Shahi (o Sahi) – clan del popolo Jat della regione del Punjab in India e Pakistan

Geografia 
 Shahi – dinastia hindu dell'India medievale
 Shahi  – città dell'India
 Shahi  – villaggio della Provincia di Ghazni in Afghanistan
 Shahi  – villaggio della Provincia di Ghowr in Afghanistan
 Shahi  – villaggio della Provincia di Laghman in Afghanistan

Persone 
 Agha Shahi  – politico pakistano
 Riaz Ahmed Gohar Shahi  – religioso musulmano pakistano
 Sarah Shahi  – attrice statunitense